Gouvernement de transition peut désigner:

Gouvernement de transition de 1839, durant la Monarchie de Juillet

Gouvernement de transition en Irak

Gouvernement de transition de la république démocratique du Congo